El Torneig de Córdoba 2023, oficialment conegut com a Córdoba Open 2023, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 12 de febrer del 2023 a l'Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina).

El tennista local Sebastián Báez va guanyar el segon títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2023
ATP Tour 2023